La Coppa del Mondo è un torneo di pallavolo. Il torneo maschile fu creato nel 1965.

Origini 
La Coppa del Mondo è stata creata nel 1965 con lo scopo di riempire parzialmente il gap tra i due maggiori eventi pallavolistici, le Olimpiadi e i Campionati mondiali, che si svolgono ogni 4 anni alternativamente. L'introduzione di un terzo torneo internazionale avrebbe lasciato solo un anno ogni quattro libero da competizioni maggiori. Successivamente, l'ulteriore aggiunta del torneo della Grand Champions Cup FIVB, ha definitivamente occupato il quadriennio pallavolistico internazionale.

La Coppa del Mondo doveva svolgersi l'anno seguente ai Giochi olimpici. Le prime due edizioni furono solo maschili; nel 1973 venne introdotto anche il torneo femminile. In origine, la competizione aveva sedi differenti, ma dal 1977 venne trasferita permanentemente in Giappone.

Negli anni '90 l'introduzione dei tornei internazionali annuali, la World League maschile e il Grand Prix femminile, fecero diventare obsolete le motivazioni originarie per la creazione della Coppa del Mondo. Invece di lasciare scomparire un evento consolidato per mancanza di interesse, la FIVB decise di cambiare la sua formula nel 1991: si sarebbe svolta l'anno precedente, non più il seguente, l'Olimpiade; e sarebbe stata il primo torneo qualificante per i Giochi olimpici, garantendone la partecipazione al vincitore.

Questo cambiamento salvò la competizione; la possibilità di assicurarsi in anticipo un posto alle Olimpiadi, evitando così difficili e a volte serrati tornei di qualificazione continentali, diventò una motivazione consistente per le federazioni nazionali di partecipare alla Coppa del Mondo. Dal 1995 i posti per i Giochi olimpici sono stati incrementati a tre, vale a dire le squadre che vanno a podio, ma nel 2015 tornano a due per poi azzerarsi nel 2019.

Storia 
Il torneo maschile si è caratterizzato per il fatto che con l'eccezione dell'Unione Sovietica, nessun'altra squadra è mai riuscita a fare il bis fino al 2007. I sovietici vinsero la prima edizione (1965), presero il bronzo quattro anni dopo, e poi vinsero in sequenza la terza e la quarta edizione, poi ancora argento (1985) e bronzo (1989) prima di vincere per la quarta volta il torneo a poche settimane dalla sua disgregazione; dopo la fine dell'Unione Sovietica, la sua diretta erede, vale a dire la Russia si è aggiudicata il torneo nuovamente nel 1999.
Gli USA sono riusciti a imporsi nel 1985 confermando la vittoria ai giochi olimpici dell'anno prima gravata dall'ombra del boicottaggio dei paesi dell'est, ma come detto non riuscirono mai a ripetersi.
L'Italia mancò il titolo da favorita nel 1989, non partecipò nel 1991 e finalmente vinse nettamente l'edizione del 1995, confermandolo con bronzo e argento nelle due edizioni successive.
Nel 2003 il Brasile vinse uno dei primi tornei del suo ciclo di successi incontrastati che lo ha visto trionfare anche nell'edizione 2007. Nel 2011 un torneo equilibrato, si risolve con un nuovo successo della Russia. Nel 2015 il torneo si conclude con il successo degli USA davanti a Italia (entrambe ammesse alle olimpiadi di Rio 2016), e Polonia, in testa alla classifica fino all'ultima giornata, ma poi scavalcata in seguito alla sconfitta contro gli azzurri.

Edizioni

Medagliere

Altri progetti

Collegamenti esterni

!